Untersuchung steht für:

 Analyse, eine vertiefende, systematische Untersuchung
 Inspektion, eine technische Untersuchung von Anlagen und Geräten
 Studie, eine wissenschaftliche Untersuchung, siehe Wissenschaft
 Test, eine funktionelle Untersuchung

Sonderbedeutungen in einzelnen Sachbereichen:
 Erkundung in den Geowissenschaften
 Ermittlungsverfahren, Untersuchungsphase des Strafverfahrens
 Instruktion#Prozessvorbereitung, Untersuchungsphase des gerichtlichen Verfahrens im Allgemeinen
 Kriminaluntersuchung zur Überführung von Straftätern, siehe Kriminalistik
 Medizinische Untersuchung
 Musterung, Eignungsuntersuchung zum Wehrdienst
 Psychologische Untersuchung, siehe Psychologische Diagnostik

Die Untersuchung steht für:
 Die Untersuchung, Kriminalroman von Stanisław Lem aus dem Jahr 1959
 Die Untersuchung (Film, 1974), polnischer Kriminalfilm von Stanisław Lem (Originaltitel: Śledztwo)
 Die Untersuchung (Film, 1986), italienischer Bibelfilm von Damiano Damiani (Originaltitel: L’Inchiesta)

Siehe auch:
 Check (Begriffsklärungsseite)
 Studie (Begriffsklärungsseite)
 Inquisition
 Inquisitionsverfahren
 Medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU)
 Untersuchungsausschuss
 Untersuchungsgrundsatz (Weiterleitung auf Amtsermittlungsgrundsatz)
 Untersuchungshaft